George Robu – rumuński wioślarz.
 Ioan Robu – rumuński duchowny